Imię i nazwisko Alfred Heinrich nosili lub noszą m.in.:
 Alfred Heinrich (1880–?) – austriacki wioślarz, olimpijczyk z 1912
 Alfred Heinrich (zm. 1939) – niemiecki policjant, członek SS
 Alfred Heinrich  (1906–1975) – niemiecki hokeista, medalista olimpijski z 1932